Michal Sersen (né le  à Gelnica en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en senior avec le HC Slovan Bratislava dans l'Extraliga slovaque. Il est choisi en première position de la sélection européenne 2003 de la Ligue canadienne de hockey par l'Océanic de Rimouski. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2004, il est sélectionné au cinquième tour en cent-trentième position par les Penguins de Pittsburgh. Il décroche la Coupe Memorial 2006 avec les Remparts de Québec. Il revient ensuite au Slovan pour entamer sa carrière professionnelle. L'équipe remporte le titre national en 2007 et 2008.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue canadienne de hockey 
2004 : participe au match des meilleurs espoirs.
2006 : nommé dans l'équipe d'étoiles de la Coupe Memorial.

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
2006 : termine avec le meilleur différentiel +/-.
2006 : nommé dans la seconde équipe d'étoiles.

Extraliga 
2012 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||HC Slovan Bratislava ||Extraliga slo. U18 ||30 ||6 ||11 ||17 ||54 ||8 ||1 ||7 ||8 ||14
|-
|2001-2002 ||HC Slovan Bratislava ||Extraliga slo. U20 ||7 ||1 ||2 ||3 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2002-2003 ||HC Slovan Bratislava ||Extraliga slo. U18 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2 ||6 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2002-2003 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo. ||17 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Oceanic de Rimouski || LHJMQ ||45 ||7 ||18 ||25 ||30 ||9 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|2004-2005 || Oceanic de Rimouski || LHJMQ ||67 ||9 ||33 ||42 ||74 ||13 ||0 ||8 ||8 ||18
|-
|2005-2006 || Remparts de Québec || LHJMQ ||63 ||22 ||57 ||79 ||76 ||23 ||3 ||18 ||21 ||36
|-
|2006 ||Remparts de Québec ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2006-2007 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo.||42 ||1 ||4 ||5 ||28 ||14 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2007-2008 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo.||54 ||9 ||9 ||18 ||58 ||18 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2008-2009 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo.||40 ||4 ||12 ||16 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HC Slovan Bratislava ||Extraliga slo.||41 ||3 ||8 ||11 ||32 ||15 ||2 ||8 ||10 ||28
|-
|2010-2011 ||Avtomobilist Iekaterinbourg ||KHL || 51|| 3|| 8|| 11|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||17 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 12|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| HC Slovan Bratislava || KHL || 29|| 1|| 7|| 8|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 33|| 3|| 11|| 14|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 59|| 5|| 17|| 22|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Slovan Bratislava || KHL || 57 || 4 || 8 || 12 || 57 || 4 || 0 || 0 ||0  || 29
|-
| 2016-2017|| HC Slovan Bratislava || KHL ||22 ||1 ||7 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || HC´05 iClinic Banská Bystrica ||Extraliga slo. ||10 ||2 ||4 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| HC Slovan Bratislava || KHL ||29 ||4 ||5 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || HC´05 iClinic Banská Bystrica ||Extraliga slo. ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| HC Slovan Bratislava || KHL ||62 ||4 ||9 ||13 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || HC Slovan Bratislava ||Extraliga slo. ||47 ||5 ||13 ||18 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HC Slovan Bratislava ||Extraliga slo. ||43 ||1 ||15 ||16 ||32 ||10 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
| 2021-2022|| HC Slovan Bratislava ||Extraliga slo. ||  ||

Au niveau international 

|2003 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7 || 0 || 1 || 1 || 8 || -4||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Dixième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 4|| -1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 6|| +1||align="left"| Huitième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| -1||align="left"| Neuvième place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || -2||align="left"| Neuvième place

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1985
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HC Sparta Prague
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du HC Lev Prague
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica